Markus Weinzierl, né le  à Straubing, est un footballeur allemand devenu entraîneur.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Markus Weinzierl sur kickersarchiv.de

Naissance à Straubing
Naissance en décembre 1974
Footballeur allemand
Joueur du SSV Jahn Ratisbonne
Joueur du SV Stuttgarter Kickers
Joueur du SpVgg Unterhaching
Entraîneur allemand de football
Entraîneur du FC Schalke 04
Entraîneur du FC Augsbourg
Entraîneur du VfB Stuttgart